Alvin Roth (1914-2007) – amerykański brydżysta
 Alvin E. Roth (ur. 1951) – amerykański ekonomista